Arctosa — род пауков-волков. Распространены практически всесветно, встречаясь в Африке, Азии, Северной и Южной Америке, Океании. Ряд видов известны в России, Израиле. Отсутствуют они в Арктике, Антарктиде и Австралии.

Большинство видов рода делают дыры в песке, мху или гравии. Пауки довольно большие и имеют длину от 10 до 20 мм. Виды, как правило, похожи. Для однозначного определения требуется более подробный осмотр гениталий половозрелой особи.

Виды 
К роду Arctosa относят следующие виды (по состоянию на февраль 2019 года — 171 вид, в списке, представленном ниже, на несколько видов меньше):
 Arctosa albida (Simon, 1898) — Южная Африка
 Arctosa albopellita (L. Koch, 1875) — Эфиопия
 Arctosa algerina Roewer, 1960 — Алжир
 Arctosa aliusmodi (Karsch, 1880) — Полинезия
 Arctosa alluaudi Guy, 1966 — Марокко
 Arctosa alpigena (Doleschall, 1852) — Голарктика
 Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 — Центральная, Восточная Европа
 Arctosa amylaceoides (Schenkel, 1936) — Китай
 Arctosa andina (Chamberlin, 1916) — Перу
 Arctosa astuta (GerstA€cker, 1873) — Центральная Африка
 Arctosa atriannulipes (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa atroventrosa (Lenz, 1886) — Мадагаскар
 Arctosa aussereri (Keyserling, 1877) — Пуэрто-Рико, Колумбия
 Arctosa bacchabunda (Karsch, 1884) — Сан-Томе
 Arctosa bakva (Roewer, 1960) — Афганистан
 Arctosa berlandi (Caporiacco, 1949) — Восточная Африка
 Arctosa bicoloripes (Roewer, 1960) — Руанда
 Arctosa biseriata Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa bogotensis (Keyserling, 1877) — Колумбия
 Arctosa brauni (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Arctosa brevialva (Franganillo, 1913) — Испания
 Arctosa brevispina (Lessert, 1915) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa camerunensis Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa capensis Roewer, 1960 — Южная Африка
 Arctosa chungjooensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) — Палеарктика, Конго
 Arctosa cinerea obscura (Franganillo, 1913) — Испания
 Arctosa coreana Paik, 1994 — Корея
 Arctosa daisetsuzana (Saito, 1934) — Япония
 Arctosa darountaha Roewer, 1960 — Афганистан
 Arctosa denticulata Jimenez & Dondale, 1984 — Мексика
 Arctosa depectinata (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Япония
 Arctosa depuncta (O. P.-Cambridge, 1876) — Ливия, Египет
 Arctosa deserta (O. P.-Cambridge, 1872) — Сирия
 Arctosa dissonans (O. P.-Cambridge, 1872) — Сирия, Ливан, Израиль
 Arctosa ebicha Yaginuma, 1960 — Китай, Корея, Япония
 Arctosa edeana Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa emertoni Gertsch, 1934 — США, Канада
 Arctosa ephippiata Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa epiana (Berland, 1938) — Новые Гебриды
 Arctosa erythraeana Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa excellens (Simon, 1876) — Португалия, Испания
 Arctosa fessana Roewer, 1960 — Ливия
 Arctosa figurata (Simon, 1876) — Европа, Россия
 Arctosa frequentissima Caporiacco, 1947 — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa fujiii Tanaka, 1985 — Китай, Япония
 Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846) — Европа, Мальорка, Северная Африка
 Arctosa fusca (Keyserling, 1877) — Центральная Америка, Вест-Индия
 Arctosa gougu Chen & Song, 1999 — Китай
 Arctosa hallasanensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa harraria Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa hikosanensis Tanaka, 1985 — Япония
 Arctosa himalayensis Tikader & Malhotra, 1980 — Индия
 Arctosa hottentotta Roewer, 1960 — Намибия
 Arctosa humicola (Bertkau, 1880) — Бразилия, Гайана
 Arctosa hunanensis Yin, Peng & Bao, 1997 — Китай
 Arctosa inconspicua (Bryant, 1948) — Гаити
 Arctosa indica Tikader & Malhotra, 1980 — Индия, Китай
 Arctosa insignita (Thorell, 1872) — США, Канада, Аляска, Гренландия, Россия
 Arctosa intricaria (C. L. Koch, 1847) — Средиземноморье
 Arctosa ipsa (Karsch, 1879) — Россия, Корея, Япония
 Arctosa janetscheki Buchar, 1976 — Непал
 Arctosa kadjahkaia Roewer, 1960 — Афганистан
 Arctosa kansuensis (Schenkel, 1936) — Китай
 Arctosa kassenjea (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kawabe Tanaka, 1985 — Россия, Корея, Япония
 Arctosa kazibana Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa keniana (Roewer, 1960) — Конго
 Arctosa keumjeungsana Paik, 1994 — Россия, Корея
 Arctosa khudiensis (Sinha, 1951) — Индия, Китай
 Arctosa kiangsiensis (Schenkel, 1963) — Китай
 Arctosa kirkiana (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kiwuana (Strand, 1913) — Центральная, Восточная Африка
 Arctosa kolosvaryi (Caporiacco, 1947) — Эфиопия
 Arctosa kwangreungensis Paik & Tanaka, 1986 — Китай, Корея
 Arctosa labiata Tso & Chen, 2004 — Тайвань
 Arctosa laccophila (Simon, 1910) — Гвинея-Бисау
 Arctosa lacupemba (Roewer, 1960) — Конго
 Arctosa lacustris (Simon, 1876) — Канарские Острова, Мальорка, Средиземноморье
 Arctosa lagodechiensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Arctosa lama Dondale & Redner, 1983 — США, Канада
 Arctosa laminata Yu & Song, 1988 — Китай, Япония
 Arctosa lawrencei (Roewer, 1960) — Южная Африка
 Arctosa leaeniformis (Simon, 1910) — Ботсвана
 Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) — Палеарктика
 Arctosa lesserti Reimoser, 1934 — Индия
 Arctosa letourneuxi (Simon, 1885) — от Марокко до Туниса
 Arctosa lightfooti (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa litigiosa Roewer, 1960 — Конго, Танзания
 Arctosa littoralis (Hentz, 1844) — Северная, Центральная Америка
 Arctosa liujiapingensis Yin et al., 1997 — Китай
 Arctosa lutetiana (Simon, 1876) — Европа, Россия
 Arctosa maculata (Hahn, 1822) — Европа, Россия, Турция
 Arctosa maderana Roewer, 1960 — Мадейра
 Arctosa marfieldi Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa marocensis Roewer, 1960 — Марокко
 Arctosa meinerti (Thorell, 1875) — Алжир
 Arctosa meitanensis Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa minuta F. O. P.-Cambridge, 1902 — от США до Гайаны
 Arctosa mittensa Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa mossambica Roewer, 1960 — Мозамбик
 Arctosa mulani (Dyal, 1935) — Индия, Пакистан
 Arctosa nava Roewer, 1955 — Иран
 Arctosa niccensis (Strand, 1907) — Япония
 Arctosa ningboensis Yin, Bao & Zhang, 1996 — Китай
 Arctosa nivosa (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa nonsignata Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa nyembeensis (Strand, 1916) — Восточная Африка
 Arctosa obscura Denis, 1953 — Йемен
 Arctosa oneili (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa otaviensis Roewer, 1960 — Намибия
 Arctosa pardosina (Simon, 1898) — Узбекистан
 Arctosa pargongensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa pelengea Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa perita (Latreille, 1799) — Голарктика
 Arctosa perita arenicola (Simon, 1937) — Франция
 Arctosa personata (L. Koch, 1872) — Западная Средиземноморье
 Arctosa pichoni Schenkel, 1963 — Китай
 Arctosa picturella (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa poecila Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Arctosa politana Roewer, 1960 — Эфиопия
 Arctosa promontorii (Pocock, 1900) — Южная Африка
 Arctosa pseudoleopardus Ponomarev, 2007 — Россия
 Arctosa pugil (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Arctosa pungcheunensis Paik, 1994 — Корея
 Arctosa quadripunctata (Lucas, 1846) — Северная Африка
 Arctosa raptor (Kulczynski, 1885) — Россия, Непал, США, Канада
 Arctosa ravida Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Arctosa recurva Yu & Song, 1988 — Китай
 Arctosa renidescens Buchar & Thaler, 1995 — Центральная Европа
 Arctosa ripaecola (Roewer, 1960) — Танзания
 Arctosa rubicunda (Keyserling, 1877) — США, Канада
 Arctosa rufescens Roewer, 1960 — Камерун
 Arctosa sanctaerosae Gertsch & Wallace, 1935 — США
 Arctosa sandeshkhaliensis Majumder, 2004 — Индия
 Arctosa sapiranga Silva & Lise, 2009 — Бразилия
 Arctosa schensiensis Schenkel, 1963 — Китай
 Arctosa schweinfurthi (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa scopulitibiis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Arctosa serii Roth & Brown, 1976 — Мексика
 Arctosa serrulata Mao & Song, 1985 — Китай
 Arctosa similis Schenkel, 1938 — Канарские Острова, Марокко, от Португалии до Хорватии
 Arctosa simoni Guy, 1966 — Турция
 Arctosa sjostedti Roewer, 1960 — Танзания
 Arctosa sordulenta (Thorell, 1899) — Камерун
 Arctosa springiosa Yin et al., 1993 — Китай
 Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) — Франция, от Норвегии до Украины
 Arctosa subamylacea (Bosenberg & Strand, 1906) — Казахстан, Китай, Корея, Япония
 Arctosa swatowensis (Strand, 1907) — Китай
 Arctosa tanakai Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Arctosa tappaensis Gajbe, 2004 — Индия
 Arctosa tbilisiensis Mcheidze, 1946 — Болгария, от Греции до Грузии
 Arctosa tenuissima (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Arctosa testacea Roewer, 1960 — Танзания
 Arctosa togona Roewer, 1960 — Того
 Arctosa transvaalana Roewer, 1960 — Южная Африка
 Arctosa tridens (Simon, 1937) — Алжир
 Arctosa tridentata Chen & Song, 1999 — Китай
 Arctosa truncata Tso & Chen, 2004 — Тайвань
 Arctosa upembana Roewer, 1960 — Конго
 Arctosa vaginalis Yu & Song, 1988 — Китай
 Arctosa variana C. L. Koch, 1847 — Средиземноморье до Центральной Азии
 Arctosa villica (Lucas, 1846) — Западная Средиземноморье
 Arctosa virgo (Chamberlin, 1925) — США
 Arctosa wittei Roewer, 1960 — Конго, Танзания
 Arctosa workmani (Strand, 1909) — Парагвай
 Arctosa xunyangensis Wang & Qiu, 1992 — Китай
 Arctosa yasudai (Tanaka, 2000) — Япония
 Arctosa ziyunensis Yin, Peng & Bao, 1997 — Китай

Примечания 

Пауки-волки
Роды паукообразных